Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1968 — 6-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 26 мая по 1 декабря 1968 года. В розыгрыше участвовали 10 клубов от 10 стран. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Толука».

Зональный этап

Североамериканская зона

Первый раунд

Второй раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Карибская зона

Полуфинал

Финал 

После дисквалификации полуфиналистов Толука названа обладателем Кубка.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1968
1968 год в футболе